NGC 4391 (другие обозначения — UGC 7511, MCG 11-15-53, ZWG 315.37, 7ZW 454, PGC 40500) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4391 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4391 в группу также входят ещё 13 галактик.

Примечания 

 

4391
Дракон (созвездие)